

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Псамметих с помощью греческих и карийских воинов, а также царя Гига, захватыватил Фивы.
 Посольство Русы к Ашшурбанапалу с заверением о мире.
 Смерть Уртаки. Царём Элама стал его младший брат Теумман (Темпти-Хумпан-Иншушинак). Теумман решил убить пять своих племянников. Они бежали в Ассирию.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Летом циский князь во главе чжухоу (князей Сун, Лу, Чэнь, Вэй и Цао) напал на Чжэн и осадил Синь-чэн.
 Осенью чусцы осадили Сюй, а князья оказали некоторую помощь Сюй.
 После осады чусцами правитель Сюй «обнажил плечо», то есть признал зависимость, и ван отпустил его.
 Зимой луский князь вернулся из похода на Чжэн.
 Цзиньское войско во главе с Цзя Хуа напало на Цюй, защитники разбежались.
 Цзиньский княжич И-у хотел бежать из Цюй к ди, но Цзи Жуй отговорил его (эпизод 91 «Го юй»), и княжич бежал в Лян близ границ Цинь, где позже лянская княжна родила ему сына и дочь.

См. также

Примечания